Pierwszy gabinet Malcolma Turnbulla – siedemdziesiąty gabinet federalny Australii, urzędujący od 15 września 2015 do 19 lipca 2016
 Drugi gabinet Malcolma Turnbulla – siedemdziesiąty pierwszy gabinet federalny Australii, urzędujący od 19 lipca 2016 do 24 sierpnia 2018